

Persone
 François-Régis Bastide – scrittore, diplomatico, politico e conduttore radiofonico francese
 Jean-François de Bastide – commediografo, scrittore e giornalista francese
 Louis Bastide – giudice e diplomatico maliano
 Louis Bastide – funzionario francese
 Louis-Barthélémy Bastide – banchiere francese
 Roger Bastide – sociologo e antropologo francese

Altro
 Bastide – centri di nuova fondazione che furono costruiti in Francia tra la prima metà del XIII sec.
 Bastide Alte e Bastide Basse – cascine del comune italiano di Cavenago d'Adda

Pagine correlate
 La Bastide